Distrikt Julcán bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Julcán (Jauja), Distrikt in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Distrikt Julcán (Julcán), Distrikt in der Provinz Julcán (Region La Libertad)